|-
|(61001)||2000 KJ31|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,224|| align=right|2,87|| align=right|3,571||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61002)||2000 KS32|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,083|| align=right|1,70|| align=right|3,333||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61003)||2000 KU32|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,061|| align=right|1,72|| align=right|3,271||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61004)||2000 KH33|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,231|| align=right|4,73|| align=right|3,552||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61005)||2000 KA35|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,186|| align=right|6,75|| align=right|3,601||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61006)||2000 KR35|| align=right|17,2|| align=right|2,220|| align=right|0,126|| align=right|3,56|| align=right|3,308||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61007)||2000 KV35|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,079|| align=right|5,74|| align=right|3,521||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61008)||2000 KE36|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,124|| align=right|6,57|| align=right|3,622||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61009)||2000 KH36|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,229|| align=right|6,32|| align=right|3,355||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61010)||2000 KR36|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|10,61|| align=right|4,229||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61011)||2000 KJ40|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|3,35|| align=right|3,771||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61012)||2000 KP41|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,135|| align=right|7,58|| align=right|3,652||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61013)||2000 KR41|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,098|| align=right|3,99|| align=right|4,218||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61014)||2000 KV41|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,186|| align=right|2,40|| align=right|3,623||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61015)||2000 KJ42|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,162|| align=right|15,03|| align=right|4,100||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61016)||2000 KT42|| align=right|17,4|| align=right|2,163|| align=right|0,084|| align=right|3,96|| align=right|3,180||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61017)||2000 KX42|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|5,24|| align=right|4,057||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61018)||2000 KA46|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,069|| align=right|6,29|| align=right|3,817||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61019)||2000 KU46|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,072|| align=right|7,50|| align=right|3,767||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61020)||2000 KC47|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,061|| align=right|10,48|| align=right|5,416||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61021)||2000 KS49|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,173|| align=right|5,19|| align=right|3,498||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61022)||2000 KY49|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,121|| align=right|6,20|| align=right|3,510||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61023)||2000 KV50|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,193|| align=right|2,53|| align=right|3,556||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61024)||2000 KJ52|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,104|| align=right|9,81|| align=right|5,454||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61025)||2000 KU52|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,154|| align=right|7,43|| align=right|4,496||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61026)||2000 KG53|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,065|| align=right|8,85|| align=right|3,317||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61027)||2000 KP53|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,155|| align=right|4,05|| align=right|4,086||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61028)||2000 KR53|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|5,92|| align=right|3,737||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61029)||2000 KG55|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,269|| align=right|4,58|| align=right|3,589||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61030)||2000 KN55|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,125|| align=right|2,77|| align=right|3,335||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61031)||2000 KQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,123|| align=right|3,99|| align=right|3,448||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61032)||2000 KC56|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,153|| align=right|5,50|| align=right|3,536||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61033)||2000 KG56|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|7,81|| align=right|3,415||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61034)||2000 KX56|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,082|| align=right|2,56|| align=right|5,160||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61035)||2000 KN57|| align=right|16,5|| align=right|2,935|| align=right|0,069|| align=right|0,85|| align=right|5,027||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61036)||2000 KC59|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,119|| align=right|5,56|| align=right|3,610||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61037)||2000 KG59|| align=right|16,4|| align=right|2,665|| align=right|0,026|| align=right|4,45|| align=right|4,349||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61038)||2000 KU59|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,070|| align=right|9,98|| align=right|4,507||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61039)||2000 KW59|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,143|| align=right|2,70|| align=right|5,682||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61040)||2000 KQ60|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,079|| align=right|11,41|| align=right|5,726||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61041)||2000 KR60|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,265|| align=right|5,94|| align=right|4,095||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61042)||2000 KB61|| align=right|13,2|| align=right|3,969|| align=right|0,271|| align=right|9,57|| align=right|7,906||HLD||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61043)||2000 KJ61|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,265|| align=right|7,42|| align=right|3,798||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61044)||2000 KT62|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,065|| align=right|12,81|| align=right|5,312||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61045)||2000 KU62|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,159|| align=right|9,29|| align=right|3,465||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61046)||2000 KB63|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,137|| align=right|15,46|| align=right|4,232||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61047)||2000 KJ63|| align=right|16,7|| align=right|2,224|| align=right|0,038|| align=right|6,97|| align=right|3,316||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61048)||2000 KV63|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,168|| align=right|9,16|| align=right|4,534||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61049)||2000 KF65|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,081|| align=right|5,09|| align=right|4,295||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61050)||2000 KM72|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,124|| align=right|1,97|| align=right|3,377||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61051)||2000 KC73|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|7,32|| align=right|3,330||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61052)||2000 KF73|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,230|| align=right|1,71|| align=right|3,722||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61053)||2000 KQ73|| align=right|14,6|| align=right|3,138|| align=right|0,128|| align=right|17,51|| align=right|5,559||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61054)||2000 KR74|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,087|| align=right|15,62|| align=right|4,295||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61055)||2000 KJ75|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,132|| align=right|9,16|| align=right|4,485||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61056)||2000 KN75|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,161|| align=right|10,07|| align=right|4,187||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61057)||2000 KD76|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,130|| align=right|14,73|| align=right|4,020||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61058)||2000 KT78|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,586||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61059)||2000 LX|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,162|| align=right|8,37|| align=right|3,565||MBA||2. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61060)||2000 LH1|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,212|| align=right|5,84|| align=right|3,406||MBA||2. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(61061)||2000 LX1|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,242|| align=right|23,76|| align=right|3,522||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61062)||2000 LF2|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,125|| align=right|2,07|| align=right|3,427||MBA||3. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61063)||2000 LN4|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,178|| align=right|13,87|| align=right|4,479||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61064)||2000 LW4|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,188|| align=right|5,74|| align=right|3,371||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61065)||2000 LE5|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,348||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61066)||2000 LV5|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|2,23|| align=right|3,700||MBA||4. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61067)||2000 LQ6|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,105|| align=right|4,58|| align=right|3,362||MBA||6. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61068)||2000 LR6|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,074|| align=right|6,55|| align=right|3,498||MBA||6. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61069)||2000 LS7|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|6,39|| align=right|3,488||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61070)||2000 LV7|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,259|| align=right|7,39|| align=right|4,557||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61071)||2000 LS8|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,102|| align=right|2,47|| align=right|3,151||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61072)||2000 LW8|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,190|| align=right|4,60|| align=right|3,482||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61073)||2000 LB9|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|15,54|| align=right|4,189||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61074)||2000 LR9|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,187|| align=right|13,10|| align=right|4,076||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61075)||2000 LQ10|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,179|| align=right|14,62|| align=right|4,027||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61076)||2000 LP14|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,122|| align=right|14,14|| align=right|4,331||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61077)||2000 LU15|| align=right|16,9|| align=right|2,313|| align=right|0,070|| align=right|5,72|| align=right|3,518||MBA||7. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61078)||2000 LZ15|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,281|| align=right|6,46|| align=right|3,605||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61079)||2000 LY17|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,184|| align=right|5,05|| align=right|3,434||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61080)||2000 LW19|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|7,28|| align=right|3,483||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61081)||2000 LZ19|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,187|| align=right|6,12|| align=right|3,602||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61082)||2000 LB20|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,135|| align=right|6,13|| align=right|3,898||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61083)||2000 LE20|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,166|| align=right|6,27|| align=right|3,668||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61084)||2000 LF20|| align=right|14,5|| align=right|3,131|| align=right|0,161|| align=right|15,08|| align=right|5,540||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61085)||2000 LL21|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,222|| align=right|5,26|| align=right|3,410||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61086)||2000 LU21|| align=right|16,4|| align=right|2,233|| align=right|0,182|| align=right|4,90|| align=right|3,337||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61087)||2000 LY21|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,167|| align=right|12,03|| align=right|4,286||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61088)||2000 LZ21|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,290|| align=right|11,10|| align=right|3,793||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61089)||2000 LO22|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,066|| align=right|9,46|| align=right|5,386||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61090)||2000 LN23|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,223|| align=right|23,28|| align=right|3,552||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61091)||2000 LU27|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,201|| align=right|1,78|| align=right|3,721||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61092)||2000 LV27|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,179|| align=right|2,22|| align=right|3,738||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61093)||2000 LW27|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,250|| align=right|2,97|| align=right|3,579||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61094)||2000 LH28|| align=right|14,5|| align=right|2,805|| align=right|0,224|| align=right|8,94|| align=right|4,697||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61095)||2000 LP28|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,194|| align=right|8,50|| align=right|3,358||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61096)||2000 LS28|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,185|| align=right|3,70|| align=right|3,741||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61097)||2000 LT28|| align=right|15,4|| align=right|1,971|| align=right|0,061|| align=right|24,58|| align=right|2,767||MBA||12. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61098)||2000 LY28|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,120|| align=right|6,14|| align=right|3,711||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61099)||2000 LG29|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,264|| align=right|4,52|| align=right|4,084||MBA||11. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61100)||2000 LJ29|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,211|| align=right|0,90|| align=right|3,685||MBA||11. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61101)||2000 LD30|| align=right|16,8|| align=right|2,201|| align=right|0,187|| align=right|5,99|| align=right|3,264||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61102)||2000 LM30|| align=right|13,5|| align=right|3,378|| align=right|0,135|| align=right|15,89|| align=right|6,207||MBA||7. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61103)||2000 LP30|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,201|| align=right|17,78|| align=right|4,376||MBA||9. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61104)||2000 LU30|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|5,92|| align=right|3,629||MBA||10. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61105)||2000 LN31|| align=right|15,7|| align=right|2,149|| align=right|0,141|| align=right|4,23|| align=right|3,150||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61106)||2000 LQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,096|| align=right|7,74|| align=right|4,257||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61107)||2000 LR31|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,151|| align=right|6,00|| align=right|3,433||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61108)||2000 LT31|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,263|| align=right|4,67|| align=right|4,194||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61109)||2000 LU31|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,165|| align=right|6,74|| align=right|3,663||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61110)||2000 LC32|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,195|| align=right|6,75|| align=right|3,502||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61111)||2000 LD33|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,196|| align=right|4,11|| align=right|3,343||MBA||4. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61112)||2000 LO33|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,073|| align=right|6,94|| align=right|3,538||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61113)||2000 LP33|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,197|| align=right|24,65|| align=right|3,446||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61114)||2000 LJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,136|| align=right|9,63|| align=right|4,067||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61115)||2000 LQ34|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,157|| align=right|12,10|| align=right|4,548||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61116)||2000 LT34|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|8,83|| align=right|3,479||MBA||3. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61117)||2000 LX34|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,141|| align=right|6,04|| align=right|3,564||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61118)||2000 LV35|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|3,492||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61119)||2000 LJ36|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,115|| align=right|6,36|| align=right|3,713||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61120)||2000 LL36|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,063|| align=right|9,41|| align=right|4,091||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61121)||2000 MU|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,219|| align=right|1,57|| align=right|3,600||MBA||23. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61122)||2000 MM1|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,131|| align=right|4,40|| align=right|3,402||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61123)||2000 MN1|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,305|| align=right|6,46|| align=right|3,755||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61124)||2000 MX1|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|2,69|| align=right|3,491||MBA||27. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61125)||2000 MK2|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,218|| align=right|2,94|| align=right|3,682||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61126)||2000 MN4|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,239|| align=right|3,39|| align=right|4,354||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61127)||2000 MH5|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,623||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61128)||2000 MB6|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,185|| align=right|3,10|| align=right|4,132||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61129)||2000 MD6|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,151|| align=right|3,22|| align=right|3,701||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61130)||2000 NK|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|1,71|| align=right|3,342||MBA||2. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61131)||2000 NN1|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,134|| align=right|6,66|| align=right|3,834||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61132)||2000 NC2|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,670||MBA||5. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61133)||2000 NL2|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,154|| align=right|2,93|| align=right|3,407||MBA||5. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61134)||2000 NP2|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,120|| align=right|7,10|| align=right|3,826||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61135)||2000 NT2|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,122|| align=right|3,20|| align=right|3,987||MBA||5. července 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(61136)||2000 NC4|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,253|| align=right|3,58|| align=right|4,198||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61137)||2000 NR4|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,137|| align=right|3,26|| align=right|3,498||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61138)||2000 NX4|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,109|| align=right|3,68|| align=right|3,437||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61139)||2000 NO5|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,235|| align=right|4,75|| align=right|3,571||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61140)||2000 NR5|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,290|| align=right|6,04|| align=right|4,055||MBA||8. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61141)||2000 NZ5|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,169|| align=right|12,60|| align=right|4,146||MBA||8. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61142)||2000 NW6|| align=right|15,4|| align=right|2,179|| align=right|0,191|| align=right|4,73|| align=right|3,216||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61143)||2000 ND7|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|5,312||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61144)||2000 NW8|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|3,96|| align=right|3,349||MBA||5. července 2000||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(61145)||2000 NX8|| align=right|14,7|| align=right|2,249|| align=right|0,181|| align=right|5,68|| align=right|3,372||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61146)||2000 NO10|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,215|| align=right|1,64|| align=right|3,827||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(61147)||2000 ND11|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,195|| align=right|1,96|| align=right|3,810||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(61148)||2000 NL11|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,212|| align=right|1,00|| align=right|3,755||MBA||10. července 2000||Valinhos||Valinhos
|-
|(61149)||2000 NU11|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,182|| align=right|9,16|| align=right|3,405||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61150)||2000 NV11|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|8,12|| align=right|3,528||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61151)||2000 NV12|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,115|| align=right|3,64|| align=right|3,475||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61152)||2000 NE13|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,199|| align=right|3,76|| align=right|3,812||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61153)||2000 NV13|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,182|| align=right|5,01|| align=right|3,459||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61154)||2000 NW13|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,153|| align=right|8,07|| align=right|4,612||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61155)||2000 NH14|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,086|| align=right|6,84|| align=right|3,824||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61156)||2000 NJ14|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,105|| align=right|9,52|| align=right|4,040||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61157)||2000 NE15|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,250|| align=right|6,28|| align=right|3,689||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61158)||2000 NN15|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|4,012||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61159)||2000 NZ16|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|3,68|| align=right|3,623||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61160)||2000 NH18|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,017|| align=right|10,33|| align=right|4,149||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61161)||2000 NP18|| align=right|16,5|| align=right|2,520|| align=right|0,172|| align=right|3,39|| align=right|4,000||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61162)||2000 NV18|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,145|| align=right|4,56|| align=right|3,354||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61163)||2000 NY18|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|3,688||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61164)||2000 NM19|| align=right|16,0|| align=right|2,217|| align=right|0,138|| align=right|6,11|| align=right|3,300||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61165)||2000 NR19|| align=right|14,5|| align=right|2,641|| align=right|0,216|| align=right|10,47|| align=right|4,291||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61166)||2000 NU19|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,188|| align=right|13,04|| align=right|4,311||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61167)||2000 NJ20|| align=right|14,6|| align=right|2,708|| align=right|0,145|| align=right|5,40|| align=right|4,455||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61168)||2000 NU20|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|8,87|| align=right|3,438||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61169)||2000 NY20|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,145|| align=right|5,71|| align=right|3,889||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61170)||2000 NZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,139|| align=right|2,70|| align=right|4,523||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61171)||2000 NA21|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,823||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61172)||2000 NE21|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,062|| align=right|14,43|| align=right|4,102||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61173)||2000 NB22|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|6,32|| align=right|3,581||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61174)||2000 NN22|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,215|| align=right|5,73|| align=right|3,414||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61175)||2000 NO22|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,136|| align=right|12,91|| align=right|4,121||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61176)||2000 NZ22|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|4,52|| align=right|3,368||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61177)||2000 NJ23|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,138|| align=right|6,37|| align=right|3,443||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61178)||2000 NT23|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|1,75|| align=right|3,774||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(61179)||2000 NL24|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,204|| align=right|2,70|| align=right|3,804||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61180)||2000 NQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,148|| align=right|7,26|| align=right|3,679||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61181)||2000 NT24|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,210|| align=right|2,56|| align=right|3,581||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61182)||2000 NJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,205|| align=right|7,77|| align=right|4,142||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61183)||2000 NB26|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,160|| align=right|4,63|| align=right|3,487||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61184)||2000 NO26|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|4,296||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61185)||2000 NS26|| align=right|15,4|| align=right|3,001|| align=right|0,121|| align=right|9,32|| align=right|5,198||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61186)||2000 NA27|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,222|| align=right|8,78|| align=right|4,620||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61187)||2000 NM27|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,315|| align=right|5,50|| align=right|4,092||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61188)||2000 NT27|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|1,29|| align=right|3,702||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61189)||2000 NE29|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|5,49|| align=right|3,682||MBA||8. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61190) Johnschutt||2000 NF29|| align=right|15,4|| align=right|2,206|| align=right|0,068|| align=right|5,08|| align=right|3,275||MBA||1. července 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(61191)||2000 OA|| align=right|16,2|| align=right|2,196|| align=right|0,060|| align=right|4,07|| align=right|3,253||MBA||21. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61192)||2000 OU|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,189|| align=right|11,73|| align=right|3,555||MBA||23. července 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(61193)||2000 OQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,227|| align=right|0,122|| align=right|5,37|| align=right|3,322||MBA||26. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61194)||2000 OU1|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,071|| align=right|6,09|| align=right|3,656||MBA||24. července 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(61195) Martinoli||2000 OU2|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,216|| align=right|4,00|| align=right|3,693||MBA||28. července 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61196)||2000 OD3|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,196|| align=right|2,32|| align=right|3,595||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61197)||2000 OG3|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,217|| align=right|15,72|| align=right|5,616||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61198)||2000 ON3|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,147|| align=right|5,93|| align=right|3,283||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61199)||2000 OA4|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|6,23|| align=right|3,557||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61200)||2000 OC4|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,199|| align=right|7,31|| align=right|3,533||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61201)||2000 OK4|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|5,40|| align=right|3,516||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61202)||2000 OM4|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,132|| align=right|5,74|| align=right|3,776||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61203)||2000 OY4|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,096|| align=right|5,70|| align=right|3,862||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61204)||2000 OP5|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,192|| align=right|5,06|| align=right|3,683||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61205)||2000 OL6|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,103|| align=right|7,87|| align=right|3,594||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61206)||2000 OS6|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,071|| align=right|4,59|| align=right|3,446||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61207)||2000 OZ7|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,309|| align=right|11,41|| align=right|4,295||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61208)||2000 OD8|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,190|| align=right|5,44|| align=right|3,462||MBA||30. července 2000||Kleť||Klet
|-
|(61209)||2000 OM9|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,155|| align=right|6,12|| align=right|3,575||MBA||30. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61210)||2000 OU9|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,238|| align=right|6,63|| align=right|3,309||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61211)||2000 OH10|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,184|| align=right|6,58|| align=right|3,625||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61212)||2000 OJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|5,73|| align=right|3,325||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61213)||2000 OK10|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|3,05|| align=right|3,230||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61214)||2000 OQ10|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|1,01|| align=right|3,723||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61215)||2000 OX10|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,186|| align=right|2,66|| align=right|3,602||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61216)||2000 OA11|| align=right|16,4|| align=right|2,190|| align=right|0,235|| align=right|7,79|| align=right|3,239||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61217)||2000 OF11|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|3,52|| align=right|3,552||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61218)||2000 OH11|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,204|| align=right|6,11|| align=right|3,859||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61219)||2000 ON12|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,211|| align=right|5,23|| align=right|3,304||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61220)||2000 OO12|| align=right|17,4|| align=right|2,297|| align=right|0,234|| align=right|2,03|| align=right|3,482||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61221)||2000 OZ12|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,167|| align=right|2,92|| align=right|3,899||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61222)||2000 OC13|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,068|| align=right|5,99|| align=right|3,849||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61223)||2000 OL13|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,106|| align=right|2,68|| align=right|3,598||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61224)||2000 OO13|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,052|| align=right|5,73|| align=right|3,645||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61225)||2000 OP13|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,184|| align=right|4,40|| align=right|4,224||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61226)||2000 OR13|| align=right|13,2|| align=right|2,663|| align=right|0,034|| align=right|21,28|| align=right|4,346||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61227)||2000 OS13|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,153|| align=right|4,20|| align=right|3,587||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61228)||2000 OX13|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,128|| align=right|5,84|| align=right|3,518||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61229)||2000 OA14|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,213|| align=right|2,18|| align=right|3,592||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61230)||2000 OG14|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,137|| align=right|6,69|| align=right|3,348||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61231)||2000 OA15|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,117|| align=right|7,58|| align=right|3,634||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61232)||2000 OB15|| align=right|16,9|| align=right|2,315|| align=right|0,130|| align=right|3,47|| align=right|3,522||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61233)||2000 ON15|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,148|| align=right|3,12|| align=right|3,981||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61234)||2000 OR15|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,164|| align=right|1,87|| align=right|3,415||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61235)||2000 OT15|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|7,56|| align=right|3,727||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61236)||2000 ON16|| align=right|14,9|| align=right|2,423|| align=right|0,226|| align=right|2,46|| align=right|3,771||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61237)||2000 OP16|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|1,88|| align=right|3,790||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61238)||2000 OF17|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|8,86|| align=right|3,435||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61239)||2000 OP17|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,103|| align=right|1,25|| align=right|3,433||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61240)||2000 OT17|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,196|| align=right|3,44|| align=right|3,809||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61241)||2000 OW17|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,155|| align=right|4,97|| align=right|3,500||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61242)||2000 OX17|| align=right|15,5|| align=right|2,512|| align=right|0,169|| align=right|3,84|| align=right|3,981||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61243)||2000 OJ18|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,089|| align=right|4,47|| align=right|4,539||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61244)||2000 OM19|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,140|| align=right|6,42|| align=right|3,825||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61245)||2000 ON22|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,271|| align=right|4,03|| align=right|3,518||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61246)||2000 OX22|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,155|| align=right|3,61|| align=right|3,498||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61247)||2000 OF23|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,169|| align=right|11,81|| align=right|4,154||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61248)||2000 OH23|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,168|| align=right|5,12|| align=right|4,006||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61249)||2000 OO23|| align=right|15,2|| align=right|2,206|| align=right|0,135|| align=right|1,30|| align=right|3,277||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61250)||2000 OV23|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|14,99|| align=right|4,230||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61251)||2000 OE24|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,220|| align=right|8,60|| align=right|3,555||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61252)||2000 OK24|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,142|| align=right|4,08|| align=right|3,996||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61253)||2000 OM24|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|6,53|| align=right|3,475||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61254)||2000 OC25|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,131|| align=right|7,59|| align=right|3,647||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61255)||2000 OJ25|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,160|| align=right|6,24|| align=right|3,520||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61256)||2000 OT25|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,292|| align=right|4,49|| align=right|3,468||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61257)||2000 OY25|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,203|| align=right|2,37|| align=right|3,663||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61258)||2000 OD26|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,226|| align=right|1,18|| align=right|3,455||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61259)||2000 OG26|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,191|| align=right|3,68|| align=right|4,186||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61260)||2000 OF27|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,210|| align=right|2,19|| align=right|3,605||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61261)||2000 OO27|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,176|| align=right|4,44|| align=right|3,364||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61262)||2000 OJ28|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,192|| align=right|4,40|| align=right|3,510||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61263)||2000 OR28|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,190|| align=right|6,90|| align=right|4,093||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61264)||2000 OH29|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,193|| align=right|15,28|| align=right|4,355||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61265)||2000 ON29|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,096|| align=right|6,23|| align=right|3,596||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61266)||2000 OY29|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,182|| align=right|12,30|| align=right|4,244||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61267)||2000 OC30|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|5,65|| align=right|3,594||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61268)||2000 OG30|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,157|| align=right|12,75|| align=right|5,615||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61269)||2000 OK30|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,199|| align=right|4,28|| align=right|3,860||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61270)||2000 OC31|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|6,77|| align=right|3,495||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61271)||2000 OE31|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,159|| align=right|6,20|| align=right|3,407||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61272)||2000 OR31|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,130|| align=right|5,34|| align=right|3,711||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61273)||2000 OL32|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,150|| align=right|6,40|| align=right|3,484||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61274)||2000 OE33|| align=right|17,2|| align=right|2,192|| align=right|0,133|| align=right|4,39|| align=right|3,245||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61275)||2000 OE34|| align=right|15,9|| align=right|2,625|| align=right|0,174|| align=right|5,07|| align=right|4,253||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61276)||2000 OH34|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,130|| align=right|5,32|| align=right|3,777||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61277)||2000 OS34|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,118|| align=right|5,44|| align=right|4,117||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61278)||2000 OU34|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,159|| align=right|11,57|| align=right|3,658||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61279)||2000 OF35|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|3,247||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61280)||2000 OH35|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,112|| align=right|4,30|| align=right|3,223||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61281)||2000 OK35|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,176|| align=right|5,68|| align=right|3,402||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61282)||2000 OE36|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,114|| align=right|5,99|| align=right|3,511||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61283)||2000 OX37|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,199|| align=right|8,90|| align=right|4,534||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61284)||2000 OF39|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,147|| align=right|15,14|| align=right|4,246||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61285)||2000 OL39|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,161|| align=right|9,01|| align=right|4,505||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61286)||2000 OL41|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,109|| align=right|7,36|| align=right|3,494||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61287)||2000 OR41|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|10,38|| align=right|4,136||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61288)||2000 OE42|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,818||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61289)||2000 OU42|| align=right|16,5|| align=right|2,168|| align=right|0,154|| align=right|3,50|| align=right|3,192||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61290)||2000 OX42|| align=right|13,8|| align=right|2,802|| align=right|0,139|| align=right|8,27|| align=right|4,690||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61291)||2000 OA43|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,217|| align=right|8,67|| align=right|3,749||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61292)||2000 OL43|| align=right|14,5|| align=right|2,484|| align=right|0,146|| align=right|5,49|| align=right|3,914||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61293)||2000 OZ43|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,155|| align=right|10,81|| align=right|3,780||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61294)||2000 OK44|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,134|| align=right|6,01|| align=right|3,665||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61295)||2000 OX44|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,209|| align=right|14,50|| align=right|3,717||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61296)||2000 ON45|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,178|| align=right|7,23|| align=right|3,381||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61297)||2000 OD46|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,202|| align=right|8,66|| align=right|3,429||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61298)||2000 OG46|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,190|| align=right|9,82|| align=right|4,183||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61299)||2000 OQ46|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,213|| align=right|1,77|| align=right|3,482||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61300)||2000 OJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,226|| align=right|2,51|| align=right|3,758||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61301)||2000 ON47|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,176|| align=right|13,89|| align=right|4,062||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61302)||2000 OS47|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,219|| align=right|8,40|| align=right|3,464||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61303)||2000 OY47|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,229|| align=right|4,25|| align=right|3,752||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61304)||2000 OJ48|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|2,84|| align=right|3,707||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61305)||2000 OV48|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,254|| align=right|4,19|| align=right|4,422||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61306)||2000 OF49|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,263|| align=right|5,97|| align=right|3,495||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61307)||2000 OJ49|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,134|| align=right|15,06|| align=right|4,241||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61308)||2000 ON49|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,234|| align=right|5,88|| align=right|3,775||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61309)||2000 OF50|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,223|| align=right|14,72|| align=right|3,810||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61310)||2000 OQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,208|| align=right|3,85|| align=right|3,491||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61311)||2000 OR50|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,233|| align=right|3,35|| align=right|3,724||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61312)||2000 OS50|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,194|| align=right|3,65|| align=right|3,739||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61313)||2000 OF51|| align=right|14,5|| align=right|2,660|| align=right|0,143|| align=right|11,70|| align=right|4,337||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61314)||2000 OH51|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,224|| align=right|12,04|| align=right|3,763||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61315)||2000 OM51|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,193|| align=right|11,77|| align=right|3,740||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61316)||2000 ON51|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|10,70|| align=right|3,654||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61317)||2000 OO51|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,178|| align=right|14,62|| align=right|4,498||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61318)||2000 OV51|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,266|| align=right|10,58|| align=right|3,832||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61319)||2000 OW51|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,177|| align=right|12,63|| align=right|4,036||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61320)||2000 OZ51|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,235|| align=right|2,48|| align=right|3,524||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61321)||2000 OO54|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,189|| align=right|6,03|| align=right|3,468||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61322)||2000 OT54|| align=right|16,9|| align=right|2,375|| align=right|0,139|| align=right|0,58|| align=right|3,659||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61323)||2000 OZ54|| align=right|16,8|| align=right|2,448|| align=right|0,152|| align=right|1,04|| align=right|3,829||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61324)||2000 OO56|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,196|| align=right|2,93|| align=right|3,564||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61325)||2000 OV56|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,093|| align=right|9,98|| align=right|5,080||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61326)||2000 OP57|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,093|| align=right|2,44|| align=right|3,396||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61327)||2000 OR57|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,092|| align=right|2,22|| align=right|4,465||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61328)||2000 OD58|| align=right|15,8|| align=right|3,180|| align=right|0,062|| align=right|7,67|| align=right|5,671||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61329)||2000 OG58|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,099|| align=right|8,99|| align=right|5,119||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61330)||2000 OT58|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,202|| align=right|3,35|| align=right|3,840||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61331)||2000 OH59|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,190|| align=right|4,34|| align=right|3,588||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61332)||2000 OL59|| align=right|16,7|| align=right|2,313|| align=right|0,234|| align=right|0,20|| align=right|3,516||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61333)||2000 OP59|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,108|| align=right|3,82|| align=right|4,214||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61334)||2000 OS59|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,176|| align=right|3,42|| align=right|3,492||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61335)||2000 OT59|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,084|| align=right|15,26|| align=right|4,212||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61336)||2000 OT67|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,082|| align=right|7,05|| align=right|3,781||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61337)||2000 OE68|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,148|| align=right|4,98|| align=right|4,075||MBA||29. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(61338)||2000 PK|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,073|| align=right|11,14|| align=right|5,557||MBA||1. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61339)||2000 PA1|| align=right|15,3|| align=right|3,088|| align=right|0,148|| align=right|7,01|| align=right|5,425||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61340)||2000 PY2|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,150|| align=right|5,13|| align=right|4,526||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61341)||2000 PC3|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,117|| align=right|5,98|| align=right|3,576||MBA||1. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61342)||2000 PJ3|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,210|| align=right|3,17|| align=right|3,666||MBA||3. srpna 2000||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|(61343)||2000 PC5|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,269|| align=right|9,13|| align=right|3,369||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61344)||2000 PT5|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,120|| align=right|4,71|| align=right|3,323||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61345)||2000 PU5|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,198|| align=right|2,28|| align=right|3,722||MBA||3. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61346)||2000 PD8|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,287|| align=right|5,54|| align=right|4,164||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61347)||2000 PE8|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,236|| align=right|8,08|| align=right|4,329||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61348)||2000 PF8|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|14,68|| align=right|4,154||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61349)||2000 PD9|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,221|| align=right|14,38|| align=right|4,340||MBA||6. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61350)||2000 PL9|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,137|| align=right|15,85|| align=right|4,007||MBA||6. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61351)||2000 PS9|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,200|| align=right|1,75|| align=right|3,778||MBA||9. srpna 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(61352)||2000 PY9|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,302|| align=right|7,32|| align=right|4,281||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61353)||2000 PE10|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,179|| align=right|7,87|| align=right|3,875||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61354)||2000 PY10|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,170|| align=right|12,74|| align=right|3,990||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61355)||2000 PD11|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,72|| align=right|5,316||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61356)||2000 PG11|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,148|| align=right|13,43|| align=right|4,302||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61357)||2000 PZ11|| align=right|14,5|| align=right|2,518|| align=right|0,183|| align=right|18,04|| align=right|3,996||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61358)||2000 PK12|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,189|| align=right|14,73|| align=right|4,044||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61359)||2000 PW13|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,057|| align=right|2,14|| align=right|4,113||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61360)||2000 PB14|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,059|| align=right|4,65|| align=right|4,531||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61361)||2000 PB18|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,227|| align=right|4,88|| align=right|4,118||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61362)||2000 PO19|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,094|| align=right|5,61|| align=right|3,845||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61363)||2000 PT19|| align=right|16,9|| align=right|2,265|| align=right|0,155|| align=right|7,28|| align=right|3,408||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61364)||2000 PH20|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,151|| align=right|6,69|| align=right|3,368||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61365)||2000 PW20|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,214|| align=right|2,93|| align=right|3,623||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61366)||2000 PE21|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,108|| align=right|4,85|| align=right|4,564||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61367)||2000 PG22|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,165|| align=right|8,89|| align=right|4,239||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61368)||2000 PH22|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,182|| align=right|7,78|| align=right|3,388||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61369)||2000 PO22|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,155|| align=right|8,81|| align=right|4,601||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61370)||2000 PU22|| align=right|16,2|| align=right|2,525|| align=right|0,174|| align=right|3,25|| align=right|4,011||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61371)||2000 PO23|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,078|| align=right|5,11|| align=right|3,768||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61372)||2000 PQ23|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,202|| align=right|2,82|| align=right|3,629||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61373)||2000 PG24|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,150|| align=right|6,60|| align=right|3,783||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61374)||2000 PA25|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,232|| align=right|3,44|| align=right|3,543||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61375)||2000 PE25|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,100||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61376)||2000 PC28|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,148|| align=right|8,98|| align=right|3,699||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61377)||2000 PO28|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,134|| align=right|6,07|| align=right|3,461||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61378)||2000 PU28|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,186|| align=right|2,47|| align=right|3,784||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61379)||2000 PG29|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,210|| align=right|8,52|| align=right|4,161||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61380)||2000 PH29|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,130|| align=right|7,58|| align=right|3,799||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61381)||2000 PL29|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,041|| align=right|6,27|| align=right|4,594||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61382)||2000 PR29|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,194|| align=right|6,17|| align=right|3,472||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61383)||2000 QB|| align=right|16,8|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|2,35|| align=right|3,688||MBA||20. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61384) Arturoromer||2000 QW|| align=right|16,8|| align=right|2,407|| align=right|0,196|| align=right|2,24|| align=right|3,735||MBA||22. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61385)||2000 QG1|| align=right|15,8|| align=right|2,552|| align=right|0,286|| align=right|4,66|| align=right|4,075||MBA||23. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61386)||2000 QT1|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,217|| align=right|2,73|| align=right|3,673||MBA||24. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61387)||2000 QR2|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,094|| align=right|6,77|| align=right|4,525||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61388)||2000 QA3|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|2,88|| align=right|4,245||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61389)||2000 QD3|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,111|| align=right|7,04|| align=right|3,598||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61390)||2000 QR3|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,171|| align=right|1,17|| align=right|3,567||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61391)||2000 QT3|| align=right|16,6|| align=right|2,511|| align=right|0,159|| align=right|2,30|| align=right|3,978||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61392)||2000 QC4|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,152|| align=right|0,51|| align=right|3,577||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61393)||2000 QD4|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,175|| align=right|1,42|| align=right|3,820||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61394)||2000 QY4|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,124|| align=right|7,69|| align=right|3,543||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61395)||2000 QZ4|| align=right|16,7|| align=right|2,457|| align=right|0,189|| align=right|1,27|| align=right|3,851||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61396)||2000 QD5|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,198|| align=right|3,42|| align=right|4,669||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61397)||2000 QF5|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,219|| align=right|1,49|| align=right|3,774||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61398)||2000 QJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,586|| align=right|0,104|| align=right|1,00|| align=right|4,157||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61399)||2000 QZ5|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,094|| align=right|3,57|| align=right|3,542||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61400)||2000 QM6|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,131|| align=right|11,13|| align=right|4,270||MBA||25. srpna 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(61401)||2000 QQ6|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,108|| align=right|2,24|| align=right|4,145||MBA||25. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61402)||2000 QS6|| align=right|16,7|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|1,95|| align=right|4,029||MBA||25. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61403)||2000 QG9|| align=right|14,7|| align=right|2,813|| align=right|0,161|| align=right|9,36|| align=right|4,717||MBA||25. srpna 2000||Oakley||C. Wolfe; E. Bettelheim
|-
|(61404) Očenášek||2000 QM9|| align=right|14,9|| align=right|2,720|| align=right|0,241|| align=right|6,59|| align=right|4,484||MBA||26. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(61405)||2000 QT9|| align=right|16,2|| align=right|2,697|| align=right|0,044|| align=right|2,21|| align=right|4,428||MBA||24. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61406)||2000 QZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,075|| align=right|2,22|| align=right|3,428||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61407)||2000 QK10|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,187|| align=right|2,66|| align=right|4,146||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61408)||2000 QR11|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,025|| align=right|11,28|| align=right|4,073||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61409)||2000 QW11|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,111|| align=right|1,30|| align=right|4,345||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61410)||2000 QX11|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,146|| align=right|0,92|| align=right|3,625||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61411)||2000 QC12|| align=right|15,8|| align=right|2,311|| align=right|0,088|| align=right|4,85|| align=right|3,513||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61412)||2000 QF12|| align=right|15,4|| align=right|3,162|| align=right|0,249|| align=right|2,45|| align=right|5,622||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61413)||2000 QG12|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,165|| align=right|2,31|| align=right|3,527||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61414)||2000 QH12|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,211|| align=right|2,12|| align=right|3,699||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61415)||2000 QK12|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,154|| align=right|4,44|| align=right|4,098||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61416)||2000 QL12|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,289|| align=right|3,33|| align=right|3,378||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61417)||2000 QP13|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|9,85|| align=right|3,559||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61418)||2000 QR13|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|6,00|| align=right|5,705||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61419)||2000 QM14|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,177|| align=right|2,93|| align=right|3,461||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61420)||2000 QN14|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,194|| align=right|3,42|| align=right|4,186||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61421)||2000 QU14|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|1,44|| align=right|4,266||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61422)||2000 QN15|| align=right|15,4|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|1,31|| align=right|4,866||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61423)||2000 QS15|| align=right|15,2|| align=right|3,175|| align=right|0,184|| align=right|1,72|| align=right|5,656||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61424)||2000 QX15|| align=right|17,2|| align=right|2,253|| align=right|0,169|| align=right|1,98|| align=right|3,380||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61425)||2000 QA16|| align=right|16,4|| align=right|2,481|| align=right|0,224|| align=right|3,47|| align=right|3,906||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61426)||2000 QP16|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|6,31|| align=right|3,437||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61427)||2000 QR16|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,198|| align=right|4,19|| align=right|4,123||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61428)||2000 QA17|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|4,10|| align=right|3,467||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61429)||2000 QF17|| align=right|16,2|| align=right|2,610|| align=right|0,206|| align=right|2,66|| align=right|4,216||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61430)||2000 QJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,215|| align=right|7,53|| align=right|3,885||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61431)||2000 QY17|| align=right|15,0|| align=right|2,856|| align=right|0,013|| align=right|3,00|| align=right|4,827||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61432)||2000 QS18|| align=right|16,0|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|3,88|| align=right|4,649||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61433)||2000 QY18|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|3,691||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61434)||2000 QB19|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,120|| align=right|1,27|| align=right|4,007||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61435)||2000 QC19|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,082|| align=right|7,60|| align=right|4,363||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61436)||2000 QD19|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|3,648||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61437)||2000 QQ19|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|3,06|| align=right|3,782||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61438)||2000 QE20|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,178|| align=right|4,39|| align=right|5,431||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61439)||2000 QM22|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,215|| align=right|4,86|| align=right|3,338||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61440)||2000 QE23|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,123|| align=right|10,20|| align=right|5,104||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61441)||2000 QW23|| align=right|15,4|| align=right|2,690|| align=right|0,082|| align=right|3,13|| align=right|4,412||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61442)||2000 QK24|| align=right|16,7|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|6,48|| align=right|4,389||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61443)||2000 QW24|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,214|| align=right|2,04|| align=right|3,541||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61444)||2000 QB25|| align=right|15,3|| align=right|2,529|| align=right|0,250|| align=right|5,69|| align=right|4,022||MBA||25. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61445)||2000 QF25|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,191|| align=right|1,70|| align=right|3,730||MBA||26. srpna 2000||Oakley||Oakley
|-
|(61446)||2000 QH27|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,160|| align=right|7,44|| align=right|4,090||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61447)||2000 QN27|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,210|| align=right|3,96|| align=right|3,738||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61448)||2000 QR27|| align=right|17,0|| align=right|2,330|| align=right|0,101|| align=right|4,19|| align=right|3,557||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61449)||2000 QX27|| align=right|16,6|| align=right|2,510|| align=right|0,124|| align=right|2,84|| align=right|3,977||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61450)||2000 QC28|| align=right|15,2|| align=right|2,892|| align=right|0,220|| align=right|5,92|| align=right|4,916||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61451)||2000 QD29|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,195|| align=right|2,53|| align=right|5,479||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61452)||2000 QH29|| align=right|16,3|| align=right|2,572|| align=right|0,189|| align=right|2,40|| align=right|4,124||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61453)||2000 QL29|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,155|| align=right|4,50|| align=right|3,545||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61454)||2000 QE30|| align=right|14,4|| align=right|2,526|| align=right|0,128|| align=right|12,00|| align=right|4,015||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61455)||2000 QF30|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|3,735||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61456)||2000 QH30|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,195|| align=right|3,57|| align=right|4,124||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61457)||2000 QM30|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,200|| align=right|4,63|| align=right|3,500||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61458)||2000 QT30|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,197|| align=right|8,85|| align=right|3,758||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61459)||2000 QW30|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,239|| align=right|7,29|| align=right|3,710||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61460)||2000 QX30|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,74|| align=right|3,546||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61461)||2000 QA31|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,115|| align=right|7,27|| align=right|4,407||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61462)||2000 QH31|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|5,224||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61463)||2000 QT31|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|8,16|| align=right|4,152||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61464)||2000 QC32|| align=right|15,7|| align=right|2,474|| align=right|0,086|| align=right|7,00|| align=right|3,891||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61465)||2000 QY32|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,023|| align=right|9,80|| align=right|4,053||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61466)||2000 QZ32|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,112|| align=right|9,25|| align=right|3,856||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61467)||2000 QD33|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,152|| align=right|12,78|| align=right|5,521||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61468)||2000 QM33|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,763||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61469)||2000 QJ35|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,149|| align=right|3,11|| align=right|3,557||MBA||23. srpna 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(61470)||2000 QK35|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,193|| align=right|3,84|| align=right|4,135||MBA||27. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61471)||2000 QQ35|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,223|| align=right|4,22|| align=right|3,601||MBA||28. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(61472)||2000 QS35|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|5,693||MBA||28. srpna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61473)||2000 QT35|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,007|| align=right|3,79|| align=right|4,660||MBA||29. srpna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61474)||2000 QA36|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,144|| align=right|13,30|| align=right|4,421||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61475)||2000 QH37|| align=right|15,6|| align=right|3,023|| align=right|0,212|| align=right|2,71|| align=right|5,255||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61476)||2000 QJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,027|| align=right|2,40|| align=right|4,292||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61477)||2000 QS37|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,217|| align=right|7,70|| align=right|4,602||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61478)||2000 QC38|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,143|| align=right|1,61|| align=right|3,389||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61479)||2000 QH39|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,113|| align=right|1,77|| align=right|3,697||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61480)||2000 QY39|| align=right|15,1|| align=right|3,040|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,300||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61481)||2000 QN40|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,020|| align=right|3,43|| align=right|4,601||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61482)||2000 QU40|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,100|| align=right|4,79|| align=right|3,634||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61483)||2000 QP41|| align=right|16,0|| align=right|2,757|| align=right|0,008|| align=right|2,75|| align=right|4,578||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61484)||2000 QY41|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,118|| align=right|9,81|| align=right|5,159||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61485)||2000 QH42|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,157|| align=right|1,68|| align=right|4,175||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61486)||2000 QQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,110|| align=right|1,51|| align=right|4,982||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61487)||2000 QB43|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,073|| align=right|1,48|| align=right|4,257||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61488)||2000 QB45|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,114|| align=right|7,35|| align=right|3,665||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61489)||2000 QN46|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,10|| align=right|4,794||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61490)||2000 QH47|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,008|| align=right|4,86|| align=right|4,563||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61491)||2000 QJ47|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|5,39|| align=right|4,163||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61492)||2000 QL48|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,186|| align=right|0,93|| align=right|3,707||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61493)||2000 QO48|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|8,36|| align=right|4,121||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61494)||2000 QG49|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,108|| align=right|2,74|| align=right|4,286||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61495)||2000 QJ49|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,188|| align=right|0,90|| align=right|3,573||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61496)||2000 QO49|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|4,259||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61497)||2000 QH50|| align=right|15,3|| align=right|2,845|| align=right|0,076|| align=right|2,04|| align=right|4,799||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61498)||2000 QM50|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,057|| align=right|15,18|| align=right|4,035||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61499)||2000 QD51|| align=right|14,8|| align=right|2,943|| align=right|0,088|| align=right|1,82|| align=right|5,047||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61500)||2000 QV51|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,124|| align=right|2,12|| align=right|3,725||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61501)||2000 QB52|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,123|| align=right|1,89|| align=right|3,679||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61502)||2000 QM53|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,150|| align=right|10,94|| align=right|5,142||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61503)||2000 QN53|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|5,51|| align=right|3,735||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61504)||2000 QS53|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|3,513||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61505)||2000 QX53|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,157|| align=right|1,95|| align=right|3,490||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61506)||2000 QQ54|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|3,47|| align=right|3,820||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61507)||2000 QS54|| align=right|15,5|| align=right|2,484|| align=right|0,146|| align=right|7,49|| align=right|3,914||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61508)||2000 QZ54|| align=right|14,6|| align=right|2,794|| align=right|0,073|| align=right|4,61|| align=right|4,669||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61509)||2000 QC55|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,081|| align=right|15,07|| align=right|4,264||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61510)||2000 QF55|| align=right|16,1|| align=right|2,561|| align=right|0,195|| align=right|3,79|| align=right|4,099||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61511)||2000 QG55|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,052|| align=right|13,49|| align=right|4,208||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61512)||2000 QD57|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|3,760||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61513)||2000 QP57|| align=right|15,0|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|2,32|| align=right|4,778||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61514)||2000 QU57|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,091|| align=right|5,62|| align=right|3,804||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61515)||2000 QY57|| align=right|16,2|| align=right|2,520|| align=right|0,168|| align=right|4,78|| align=right|4,001||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61516)||2000 QA58|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,091|| align=right|7,21|| align=right|3,421||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61517)||2000 QC58|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,040|| align=right|5,01|| align=right|4,275||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61518)||2000 QZ58|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,102|| align=right|4,94|| align=right|4,963||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61519)||2000 QE59|| align=right|15,6|| align=right|2,722|| align=right|0,044|| align=right|4,67|| align=right|4,490||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61520)||2000 QH59|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,048|| align=right|15,57|| align=right|4,100||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61521)||2000 QJ59|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|7,01|| align=right|3,511||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61522)||2000 QL59|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|4,336||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61523)||2000 QO60|| align=right|15,6|| align=right|2,770|| align=right|0,093|| align=right|5,66|| align=right|4,610||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61524)||2000 QR60|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|3,614||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61525)||2000 QA61|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,161|| align=right|8,09|| align=right|4,650||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61526)||2000 QL61|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,055|| align=right|5,12|| align=right|4,621||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61527)||2000 QP61|| align=right|15,0|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|7,99|| align=right|5,302||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61528)||2000 QU61|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|3,801||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61529)||2000 QY61|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,184|| align=right|3,74|| align=right|3,794||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61530)||2000 QJ62|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,207|| align=right|5,56|| align=right|3,836||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61531)||2000 QR62|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,085|| align=right|8,35|| align=right|4,453||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61532)||2000 QS62|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,155|| align=right|5,82|| align=right|5,751||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61533)||2000 QC63|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,234|| align=right|8,77|| align=right|4,681||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61534)||2000 QJ63|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,067|| align=right|7,55|| align=right|4,552||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61535)||2000 QN63|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,073|| align=right|5,87|| align=right|3,709||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61536)||2000 QR63|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,161|| align=right|7,19|| align=right|3,785||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61537)||2000 QZ63|| align=right|15,7|| align=right|2,465|| align=right|0,136|| align=right|6,92|| align=right|3,870||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61538)||2000 QA64|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,123|| align=right|10,01|| align=right|4,533||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61539)||2000 QB64|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,047|| align=right|8,22|| align=right|3,455||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61540)||2000 QD64|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,172|| align=right|9,47|| align=right|3,779||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61541)||2000 QF64|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,250|| align=right|15,65|| align=right|5,425||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61542)||2000 QH64|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,149|| align=right|13,83|| align=right|4,016||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61543)||2000 QM64|| align=right|14,7|| align=right|2,723|| align=right|0,108|| align=right|10,33|| align=right|4,494||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61544)||2000 QZ64|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,260|| align=right|6,45|| align=right|3,673||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61545)||2000 QD65|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,185|| align=right|8,69|| align=right|4,073||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61546)||2000 QT65|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,228|| align=right|5,87|| align=right|3,590||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61547)||2000 QO66|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,108|| align=right|5,33|| align=right|3,984||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61548)||2000 QW67|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,038|| align=right|10,36|| align=right|5,349||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61549)||2000 QJ68|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,052|| align=right|14,79|| align=right|4,242||MBA||28. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61550)||2000 QK70|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,304|| align=right|22,92|| align=right|3,439||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61551)||2000 QJ71|| align=right|14,9|| align=right|2,839|| align=right|0,045|| align=right|7,60|| align=right|4,783||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61552)||2000 QT71|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,159|| align=right|1,64|| align=right|3,795||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61553)||2000 QE72|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,147|| align=right|6,18|| align=right|3,840||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61554)||2000 QH72|| align=right|17,1|| align=right|2,264|| align=right|0,156|| align=right|1,64|| align=right|3,406||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61555)||2000 QC73|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,153|| align=right|3,77|| align=right|4,507||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61556)||2000 QY73|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,058|| align=right|4,33|| align=right|4,247||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61557)||2000 QG74|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,080|| align=right|4,38|| align=right|4,556||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61558)||2000 QM74|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,075|| align=right|2,58|| align=right|4,623||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61559)||2000 QQ74|| align=right|17,5|| align=right|2,333|| align=right|0,217|| align=right|1,44|| align=right|3,563||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61560)||2000 QT74|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,187|| align=right|2,50|| align=right|3,672||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61561)||2000 QY74|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,131|| align=right|7,40|| align=right|3,778||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61562)||2000 QR75|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,168|| align=right|7,74|| align=right|3,424||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61563)||2000 QU75|| align=right|15,3|| align=right|2,837|| align=right|0,186|| align=right|0,46|| align=right|4,778||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61564)||2000 QA76|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,217|| align=right|8,47|| align=right|3,823||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61565)||2000 QB76|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,075|| align=right|2,42|| align=right|4,066||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61566)||2000 QR76|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,173|| align=right|2,30|| align=right|5,332||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61567)||2000 QW76|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,171|| align=right|4,19|| align=right|5,681||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61568)||2000 QB77|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,100|| align=right|3,16|| align=right|3,684||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61569)||2000 QL77|| align=right|16,6|| align=right|2,395|| align=right|0,122|| align=right|1,36|| align=right|3,706||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61570)||2000 QQ77|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,043|| align=right|2,20|| align=right|4,495||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61571)||2000 QD78|| align=right|14,7|| align=right|2,844|| align=right|0,041|| align=right|1,98|| align=right|4,795||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61572)||2000 QA79|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|4,82|| align=right|4,581||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61573)||2000 QB79|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,183|| align=right|2,47|| align=right|3,712||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61574)||2000 QE79|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,109|| align=right|5,25|| align=right|3,759||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61575)||2000 QW79|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,201|| align=right|8,07|| align=right|4,367||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61576)||2000 QG80|| align=right|14,3|| align=right|3,141|| align=right|0,190|| align=right|5,27|| align=right|5,566||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61577)||2000 QL81|| align=right|15,9|| align=right|2,936|| align=right|0,133|| align=right|1,48|| align=right|5,030||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61578)||2000 QU81|| align=right|15,3|| align=right|2,817|| align=right|0,109|| align=right|1,96|| align=right|4,727||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61579)||2000 QZ81|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,129|| align=right|2,11|| align=right|4,114||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61580)||2000 QP82|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,116|| align=right|11,16|| align=right|5,018||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61581)||2000 QR82|| align=right|17,3|| align=right|2,346|| align=right|0,112|| align=right|3,63|| align=right|3,592||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61582)||2000 QX82|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,144|| align=right|5,14|| align=right|5,578||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61583)||2000 QH83|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,136|| align=right|2,65|| align=right|3,465||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61584)||2000 QR83|| align=right|14,7|| align=right|2,655|| align=right|0,247|| align=right|12,51|| align=right|4,325||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61585)||2000 QB84|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|3,62|| align=right|4,109||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61586)||2000 QC84|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,216|| align=right|2,74|| align=right|3,736||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61587)||2000 QJ84|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,107|| align=right|3,68|| align=right|4,527||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61588)||2000 QD85|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,749||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61589)||2000 QL85|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,194|| align=right|6,08|| align=right|4,545||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61590)||2000 QR85|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,081|| align=right|4,06|| align=right|4,475||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61591)||2000 QS86|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|11,12|| align=right|5,131||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61592)||2000 QT86|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,118|| align=right|4,91|| align=right|3,439||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61593)||2000 QZ87|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,147|| align=right|3,38|| align=right|4,462||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61594)||2000 QB88|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,263|| align=right|5,84|| align=right|4,041||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61595)||2000 QT89|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,143|| align=right|4,54|| align=right|5,560||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61596)||2000 QV89|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,157|| align=right|4,45|| align=right|3,385||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61597)||2000 QW90|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|4,00|| align=right|3,613||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61598)||2000 QJ91|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|4,019||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61599)||2000 QR91|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,132|| align=right|2,69|| align=right|4,258||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61600)||2000 QS91|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,143|| align=right|4,52|| align=right|3,537||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61601)||2000 QW91|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,055|| align=right|5,71|| align=right|4,448||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61602)||2000 QB92|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,102|| align=right|10,27|| align=right|5,455||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61603)||2000 QL92|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,255|| align=right|9,59|| align=right|4,646||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61604)||2000 QO92|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,166|| align=right|9,39|| align=right|4,683||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61605)||2000 QQ92|| align=right|15,1|| align=right|2,798|| align=right|0,078|| align=right|3,37|| align=right|4,680||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61606)||2000 QR92|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,179|| align=right|2,53|| align=right|4,120||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61607)||2000 QD93|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,193|| align=right|13,35|| align=right|4,393||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61608)||2000 QQ93|| align=right|15,4|| align=right|2,807|| align=right|0,112|| align=right|3,09|| align=right|4,703||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61609)||2000 QQ94|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,158|| align=right|3,49|| align=right|3,672||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61610)||2000 QK95|| align=right|12,4|| align=right|5,274|| align=right|0,097|| align=right|12,24|| align=right|12,12||JUT||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61611)||2000 QR96|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,219|| align=right|2,88|| align=right|4,398||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61612)||2000 QC97|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,125|| align=right|5,45|| align=right|4,497||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61613)||2000 QY97|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,091|| align=right|3,52|| align=right|4,395||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61614)||2000 QC98|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,136|| align=right|9,87|| align=right|5,353||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61615)||2000 QE98|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,132|| align=right|3,39|| align=right|3,551||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61616)||2000 QH98|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,145|| align=right|5,68|| align=right|5,609||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61617)||2000 QJ98|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,210|| align=right|2,59|| align=right|3,637||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61618)||2000 QT98|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,096|| align=right|8,02|| align=right|4,586||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61619)||2000 QA99|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,180|| align=right|12,00|| align=right|5,436||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61620)||2000 QW100|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,045|| align=right|6,25|| align=right|4,522||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61621)||2000 QY100|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,124|| align=right|5,47|| align=right|4,019||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61622)||2000 QD101|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,103|| align=right|12,00|| align=right|5,138||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61623)||2000 QP101|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,202|| align=right|4,66|| align=right|3,865||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61624)||2000 QQ101|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,059|| align=right|5,14|| align=right|4,212||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61625)||2000 QW101|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,027|| align=right|13,40|| align=right|4,643||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61626)||2000 QA102|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|14,74|| align=right|4,205||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61627)||2000 QD102|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,065|| align=right|10,93|| align=right|5,354||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61628)||2000 QF102|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|8,98|| align=right|3,675||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61629)||2000 QK102|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,102|| align=right|7,24|| align=right|3,640||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61630)||2000 QP102|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,126|| align=right|4,49|| align=right|4,288||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61631)||2000 QX102|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|8,40|| align=right|4,123||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61632)||2000 QZ102|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|7,23|| align=right|4,452||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61633)||2000 QG103|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,154|| align=right|6,99|| align=right|3,751||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61634)||2000 QY103|| align=right|14,7|| align=right|3,188|| align=right|0,176|| align=right|5,62|| align=right|5,691||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61635)||2000 QA104|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,163|| align=right|9,57|| align=right|3,811||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61636)||2000 QD104|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,075|| align=right|5,34|| align=right|3,688||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61637)||2000 QJ104|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,111|| align=right|4,00|| align=right|4,225||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61638)||2000 QO104|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,114|| align=right|7,56|| align=right|3,777||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61639)||2000 QX104|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,174|| align=right|12,94|| align=right|4,381||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61640)||2000 QT105|| align=right|13,0|| align=right|2,622|| align=right|0,193|| align=right|14,39|| align=right|4,246||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61641)||2000 QS106|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,079|| align=right|6,88|| align=right|3,615||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61642)||2000 QE107|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,154|| align=right|4,18|| align=right|5,552||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61643)||2000 QN108|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,258|| align=right|3,13|| align=right|3,529||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61644)||2000 QE109|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,081||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61645)||2000 QT109|| align=right|15,8|| align=right|2,623|| align=right|0,145|| align=right|3,18|| align=right|4,248||MBA||27. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(61646)||2000 QC110|| align=right|17,2|| align=right|2,324|| align=right|0,092|| align=right|2,22|| align=right|3,541||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61647)||2000 QJ110|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,046|| align=right|4,12|| align=right|4,506||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61648)||2000 QK111|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,136|| align=right|2,95|| align=right|3,773||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61649)||2000 QO111|| align=right|15,4|| align=right|2,897|| align=right|0,127|| align=right|5,56|| align=right|4,929||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61650)||2000 QQ111|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|3,714||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61651)||2000 QW111|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,274|| align=right|15,05|| align=right|5,600||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61652)||2000 QO112|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,025|| align=right|1,35|| align=right|4,306||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61653)||2000 QU112|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,060|| align=right|4,20|| align=right|4,462||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61654)||2000 QB113|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,103|| align=right|7,84|| align=right|5,129||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61655)||2000 QF113|| align=right|14,9|| align=right|2,960|| align=right|0,007|| align=right|10,30|| align=right|5,093||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61656)||2000 QR113|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,028|| align=right|4,03|| align=right|4,254||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61657)||2000 QZ113|| align=right|15,8|| align=right|2,843|| align=right|0,087|| align=right|2,26|| align=right|4,793||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61658)||2000 QJ114|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|3,08|| align=right|3,692||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61659)||2000 QK114|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,143|| align=right|0,49|| align=right|3,783||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61660)||2000 QP114|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,083|| align=right|10,63|| align=right|5,284||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61661)||2000 QC115|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,189|| align=right|5,81|| align=right|3,470||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61662)||2000 QQ115|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,157|| align=right|3,55|| align=right|4,077||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61663)||2000 QB116|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,090|| align=right|9,71|| align=right|3,628||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61664)||2000 QE116|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,044|| align=right|6,02|| align=right|4,433||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61665)||2000 QZ116|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,094|| align=right|4,19|| align=right|3,584||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61666)||2000 QS117|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,115|| align=right|8,34|| align=right|5,417||MBA||30. srpna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61667)||2000 QD118|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|4,147||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61668)||2000 QF118|| align=right|14,8|| align=right|3,064|| align=right|0,121|| align=right|10,05|| align=right|5,363||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61669)||2000 QR118|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,076|| align=right|9,76|| align=right|5,155||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61670)||2000 QA119|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|4,292||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61671)||2000 QH119|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|4,152||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61672)||2000 QQ120|| align=right|13,7|| align=right|2,989|| align=right|0,106|| align=right|5,01|| align=right|5,168||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61673)||2000 QN121|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,103|| align=right|2,75|| align=right|4,206||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61674)||2000 QX121|| align=right|14,0|| align=right|2,857|| align=right|0,118|| align=right|6,55|| align=right|4,828||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61675)||2000 QQ122|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,084|| align=right|5,95|| align=right|3,222||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61676)||2000 QM123|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,043|| align=right|21,77|| align=right|4,199||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61677)||2000 QC124|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,067|| align=right|9,68|| align=right|5,197||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61678)||2000 QE124|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,110|| align=right|9,26|| align=right|5,410||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61679)||2000 QH124|| align=right|15,8|| align=right|3,184|| align=right|0,140|| align=right|6,52|| align=right|5,679||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61680)||2000 QJ124|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,122|| align=right|3,13|| align=right|4,027||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61681)||2000 QO124|| align=right|15,5|| align=right|2,907|| align=right|0,091|| align=right|2,96|| align=right|4,955||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61682)||2000 QV124|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|6,21|| align=right|3,813||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61683)||2000 QX125|| align=right|15,9|| align=right|2,555|| align=right|0,051|| align=right|2,40|| align=right|4,082||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61684)||2000 QB126|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,055|| align=right|4,83|| align=right|4,595||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61685)||2000 QJ126|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,208|| align=right|3,10|| align=right|3,688||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61686)||2000 QV126|| align=right|15,7|| align=right|2,997|| align=right|0,105|| align=right|2,03|| align=right|5,187||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61687)||2000 QY126|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,074|| align=right|22,56|| align=right|5,409||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61688)||2000 QC127|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,140|| align=right|6,20|| align=right|3,821||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61689)||2000 QH127|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,196|| align=right|13,01|| align=right|4,306||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61690)||2000 QV127|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,216|| align=right|9,07|| align=right|4,294||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61691)||2000 QV128|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,073|| align=right|12,10|| align=right|4,622||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61692)||2000 QE129|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,058|| align=right|4,88|| align=right|4,115||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61693)||2000 QT130|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,235|| align=right|15,00|| align=right|4,245||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61694)||2000 QB132|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,007|| align=right|3,36|| align=right|4,788||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61695)||2000 QD132|| align=right|16,6|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|3,81|| align=right|3,389||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61696)||2000 QL132|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,183|| align=right|3,68|| align=right|3,627||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61697)||2000 QR132|| align=right|17,1|| align=right|2,395|| align=right|0,209|| align=right|4,00|| align=right|3,705||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61698)||2000 QU132|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|3,540||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61699)||2000 QV132|| align=right|16,8|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|1,71|| align=right|3,760||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61700)||2000 QG133|| align=right|14,5|| align=right|3,048|| align=right|0,122|| align=right|5,45|| align=right|5,319||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61701)||2000 QH133|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,045|| align=right|4,21|| align=right|4,092||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61702)||2000 QL133|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,759||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61703)||2000 QW133|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,205|| align=right|3,13|| align=right|3,695||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61704)||2000 QN134|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,182|| align=right|2,79|| align=right|4,215||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61705)||2000 QZ134|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|4,33|| align=right|3,716||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61706)||2000 QD136|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,117|| align=right|4,71|| align=right|3,830||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61707)||2000 QU137|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,149|| align=right|6,70|| align=right|3,634||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61708)||2000 QF138|| align=right|14,9|| align=right|2,998|| align=right|0,152|| align=right|2,67|| align=right|5,191||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61709)||2000 QM138|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,090|| align=right|4,39|| align=right|3,652||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61710)||2000 QQ138|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,072|| align=right|2,51|| align=right|4,614||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61711)||2000 QR139|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,103|| align=right|12,09|| align=right|4,155||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61712)||2000 QT139|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|2,81|| align=right|4,142||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61713)||2000 QJ141|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,866||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61714)||2000 QW141|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,194|| align=right|2,30|| align=right|3,701||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61715)||2000 QX141|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,182|| align=right|8,73|| align=right|4,114||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61716)||2000 QC142|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,072|| align=right|9,81|| align=right|5,134||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61717)||2000 QU142|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,096|| align=right|3,28|| align=right|4,281||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61718)||2000 QY142|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,032|| align=right|5,47|| align=right|4,679||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61719)||2000 QK143|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,240|| align=right|1,86|| align=right|3,601||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61720)||2000 QM143|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,080|| align=right|3,00|| align=right|4,331||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61721)||2000 QT144|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,093|| align=right|8,42|| align=right|4,514||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61722)||2000 QY144|| align=right|14,5|| align=right|3,154|| align=right|0,120|| align=right|9,84|| align=right|5,600||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61723)||2000 QJ145|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,205|| align=right|5,86|| align=right|4,072||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61724)||2000 QL145|| align=right|16,5|| align=right|2,453|| align=right|0,164|| align=right|3,56|| align=right|3,840||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61725)||2000 QY145|| align=right|14,2|| align=right|2,756|| align=right|0,097|| align=right|9,84|| align=right|4,575||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61726)||2000 QK146|| align=right|14,8|| align=right|2,911|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|4,967||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61727)||2000 QU146|| align=right|14,9|| align=right|2,992|| align=right|0,097|| align=right|9,23|| align=right|5,174||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61728)||2000 QT147|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,145|| align=right|25,46|| align=right|4,666||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61729)||2000 QX147|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,083|| align=right|21,74|| align=right|4,143||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61730)||2000 QJ148|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|7,66|| align=right|3,760||MBA||27. srpna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(61731)||2000 QV148|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,190|| align=right|16,32|| align=right|4,701||MBA||29. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61732)||2000 QB150|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,033|| align=right|9,13|| align=right|5,098||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61733)||2000 QU150|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,196|| align=right|13,07|| align=right|4,076||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61734)||2000 QA151|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|3,542||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61735)||2000 QQ151|| align=right|16,7|| align=right|2,256|| align=right|0,127|| align=right|3,14|| align=right|3,389||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61736)||2000 QL152|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|3,786||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61737)||2000 QQ152|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,077|| align=right|8,76|| align=right|5,141||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61738)||2000 QS152|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,195|| align=right|4,75|| align=right|3,342||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61739)||2000 QT152|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|3,81|| align=right|3,325||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61740)||2000 QD153|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,075|| align=right|4,37|| align=right|4,556||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61741)||2000 QK153|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,092|| align=right|5,69|| align=right|3,571||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61742)||2000 QM153|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|4,91|| align=right|3,549||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61743)||2000 QV153|| align=right|15,2|| align=right|2,765|| align=right|0,055|| align=right|6,21|| align=right|4,597||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61744)||2000 QD154|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|5,424||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61745)||2000 QF154|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,224|| align=right|10,19|| align=right|4,114||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61746)||2000 QB155|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,085|| align=right|16,80|| align=right|4,284||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61747)||2000 QJ155|| align=right|14,8|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|10,41|| align=right|5,295||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61748)||2000 QY155|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,098|| align=right|7,80|| align=right|4,651||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61749)||2000 QU156|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,039|| align=right|14,18|| align=right|4,224||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61750)||2000 QD157|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,024|| align=right|8,33|| align=right|4,193||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61751)||2000 QN157|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,157|| align=right|8,48|| align=right|4,128||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61752)||2000 QT157|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,202|| align=right|6,67|| align=right|3,712||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61753)||2000 QD159|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,105|| align=right|16,08|| align=right|5,605||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61754)||2000 QP159|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,122|| align=right|9,60|| align=right|4,280||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61755)||2000 QE160|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,098|| align=right|8,77|| align=right|4,351||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61756)||2000 QJ160|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,211|| align=right|6,02|| align=right|3,528||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61757)||2000 QS160|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,070|| align=right|6,50|| align=right|3,652||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61758)||2000 QA164|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,104|| align=right|12,39|| align=right|4,269||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61759)||2000 QB164|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,068|| align=right|8,20|| align=right|4,414||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61760)||2000 QG165|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,066|| align=right|7,80|| align=right|4,510||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61761)||2000 QS165|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|9,13|| align=right|4,326||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61762)||2000 QT165|| align=right|15,4|| align=right|2,807|| align=right|0,035|| align=right|6,00|| align=right|4,701||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61763)||2000 QF166|| align=right|15,8|| align=right|2,965|| align=right|0,078|| align=right|8,33|| align=right|5,104||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61764)||2000 QT166|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,072|| align=right|4,34|| align=right|4,547||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61765)||2000 QA167|| align=right|15,7|| align=right|2,816|| align=right|0,044|| align=right|3,68|| align=right|4,725||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61766)||2000 QX167|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,254|| align=right|5,12|| align=right|4,105||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61767)||2000 QB168|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,031|| align=right|13,01|| align=right|4,544||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61768)||2000 QK168|| align=right|15,7|| align=right|2,576|| align=right|0,099|| align=right|5,39|| align=right|4,134||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61769)||2000 QM168|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,099|| align=right|13,87|| align=right|5,501||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61770)||2000 QE170|| align=right|14,6|| align=right|3,002|| align=right|0,079|| align=right|8,21|| align=right|5,200||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61771)||2000 QJ170|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,157|| align=right|1,96|| align=right|3,444||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61772)||2000 QL170|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,083|| align=right|4,67|| align=right|3,816||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61773)||2000 QJ171|| align=right|15,5|| align=right|2,903|| align=right|0,021|| align=right|10,16|| align=right|4,947||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61774)||2000 QV171|| align=right|15,1|| align=right|3,156|| align=right|0,142|| align=right|8,62|| align=right|5,606||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61775)||2000 QK172|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|9,22|| align=right|4,099||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61776)||2000 QP172|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|6,31|| align=right|4,054||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61777)||2000 QW172|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,072|| align=right|6,00|| align=right|4,101||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61778)||2000 QA174|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,141|| align=right|4,69|| align=right|3,355||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61779)||2000 QV174|| align=right|15,5|| align=right|3,041|| align=right|0,064|| align=right|11,13|| align=right|5,301||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61780)||2000 QQ175|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,045|| align=right|4,74|| align=right|4,042||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61781)||2000 QH177|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,161|| align=right|9,31|| align=right|4,629||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61782)||2000 QN177|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,040|| align=right|3,24|| align=right|4,355||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61783)||2000 QU177|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|7,23|| align=right|3,721||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61784)||2000 QL178|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,127|| align=right|7,09|| align=right|4,236||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61785)||2000 QM178|| align=right|15,1|| align=right|3,056|| align=right|0,217|| align=right|10,89|| align=right|5,342||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61786)||2000 QZ178|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,166|| align=right|12,85|| align=right|4,543||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61787)||2000 QK179|| align=right|15,2|| align=right|3,030|| align=right|0,081|| align=right|1,60|| align=right|5,273||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61788)||2000 QP181|| align=right|14,7|| align=right|2,442|| align=right|0,144|| align=right|12,79|| align=right|3,815||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61789)||2000 QM182|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|5,738||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61790)||2000 QO182|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,176|| align=right|5,49|| align=right|4,049||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61791)||2000 QV182|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,213|| align=right|9,66|| align=right|4,532||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61792)||2000 QA183|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,064|| align=right|4,16|| align=right|4,631||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61793)||2000 QB183|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,099|| align=right|10,58|| align=right|5,209||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61794)||2000 QD183|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,096|| align=right|7,48|| align=right|3,783||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61795)||2000 QF183|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,108|| align=right|1,23|| align=right|4,264||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61796)||2000 QM183|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,065|| align=right|10,26|| align=right|5,044||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61797)||2000 QO183|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,227|| align=right|3,78|| align=right|3,455||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61798)||2000 QY183|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,079|| align=right|3,28|| align=right|4,533||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61799)||2000 QC184|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,302|| align=right|3,41|| align=right|3,608||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61800)||2000 QU184|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,154|| align=right|13,90|| align=right|4,377||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61801)||2000 QV184|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|3,70|| align=right|3,461||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61802)||2000 QA185|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,105|| align=right|9,63|| align=right|5,197||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61803)||2000 QL185|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,163|| align=right|13,00|| align=right|3,875||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61804)||2000 QO185|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,085|| align=right|7,12|| align=right|3,607||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61805)||2000 QR185|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,119|| align=right|5,76|| align=right|3,820||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61806)||2000 QZ185|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,185|| align=right|3,57|| align=right|4,191||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61807)||2000 QC186|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,043|| align=right|3,21|| align=right|4,191||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61808)||2000 QD187|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,199|| align=right|7,32|| align=right|3,674||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61809)||2000 QG187|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|6,73|| align=right|3,816||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61810)||2000 QM187|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,174|| align=right|6,15|| align=right|3,503||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61811)||2000 QQ187|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,065|| align=right|7,13|| align=right|3,697||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61812)||2000 QP189|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,074|| align=right|7,23|| align=right|3,835||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61813)||2000 QQ189|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|14,87|| align=right|4,122||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61814)||2000 QX189|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,093|| align=right|5,31|| align=right|3,673||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61815)||2000 QZ189|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,216|| align=right|5,94|| align=right|3,649||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61816)||2000 QR190|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,223|| align=right|5,72|| align=right|3,471||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61817)||2000 QV190|| align=right|15,6|| align=right|2,459|| align=right|0,110|| align=right|6,94|| align=right|3,856||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61818)||2000 QW190|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,181|| align=right|5,49|| align=right|3,375||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61819)||2000 QT191|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,151|| align=right|8,08|| align=right|3,398||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61820)||2000 QV191|| align=right|13,7|| align=right|3,492|| align=right|0,107|| align=right|11,12|| align=right|6,526||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61821)||2000 QW191|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,024|| align=right|11,29|| align=right|3,694||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61822)||2000 QF192|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,137|| align=right|9,85|| align=right|5,478||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61823)||2000 QF193|| align=right|15,1|| align=right|3,171|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|5,646||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61824)||2000 QU193|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,236|| align=right|4,46|| align=right|4,398||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61825)||2000 QV193|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,070|| align=right|4,98|| align=right|4,676||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61826)||2000 QC194|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,149|| align=right|3,67|| align=right|3,785||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61827)||2000 QZ194|| align=right|15,6|| align=right|2,513|| align=right|0,029|| align=right|3,06|| align=right|3,982||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61828)||2000 QC195|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,167|| align=right|6,47|| align=right|3,532||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61829)||2000 QL195|| align=right|16,3|| align=right|2,678|| align=right|0,088|| align=right|3,05|| align=right|4,382||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61830)||2000 QA196|| align=right|15,3|| align=right|2,903|| align=right|0,107|| align=right|4,55|| align=right|4,945||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61831)||2000 QB196|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,119|| align=right|5,17|| align=right|4,189||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61832)||2000 QL196|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,067|| align=right|4,68|| align=right|4,077||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61833)||2000 QM196|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,075|| align=right|6,76|| align=right|3,540||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61834)||2000 QS196|| align=right|16,7|| align=right|2,536|| align=right|0,224|| align=right|1,74|| align=right|4,038||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61835)||2000 QX196|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,091|| align=right|1,21|| align=right|4,983||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61836)||2000 QA197|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,144|| align=right|5,25|| align=right|3,704||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61837)||2000 QC197|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,740||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61838)||2000 QL197|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,009|| align=right|0,60|| align=right|4,625||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61839)||2000 QA198|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|3,775||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61840)||2000 QL198|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,088|| align=right|5,02|| align=right|4,236||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61841)||2000 QW199|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,055|| align=right|10,68|| align=right|4,219||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61842)||2000 QE200|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,096|| align=right|4,20|| align=right|4,519||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61843)||2000 QT200|| align=right|16,4|| align=right|2,708|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|4,455||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61844)||2000 QU200|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,088|| align=right|10,04|| align=right|5,776||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61845)||2000 QW200|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,128|| align=right|5,41|| align=right|5,459||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61846)||2000 QH201|| align=right|15,7|| align=right|2,775|| align=right|0,061|| align=right|5,54|| align=right|4,622||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61847)||2000 QW201|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,134|| align=right|3,41|| align=right|3,694||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61848)||2000 QG202|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,102|| align=right|2,55|| align=right|5,333||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61849)||2000 QP202|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|3,10|| align=right|3,771||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61850)||2000 QZ202|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,078|| align=right|4,05|| align=right|4,203||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61851)||2000 QA204|| align=right|17,2|| align=right|2,153|| align=right|0,122|| align=right|3,26|| align=right|3,158||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61852)||2000 QB204|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,085|| align=right|3,10|| align=right|4,931||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61853)||2000 QO204|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,123|| align=right|6,06|| align=right|3,594||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61854)||2000 QQ204|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,170|| align=right|9,55|| align=right|5,362||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61855)||2000 QE205|| align=right|15,3|| align=right|2,833|| align=right|0,104|| align=right|0,76|| align=right|4,768||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61856)||2000 QJ205|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,092|| align=right|1,12|| align=right|4,610||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61857)||2000 QL205|| align=right|15,5|| align=right|2,836|| align=right|0,072|| align=right|1,74|| align=right|4,776||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61858)||2000 QM205|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|2,13|| align=right|3,726||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61859)||2000 QS205|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,177|| align=right|0,92|| align=right|5,331||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61860)||2000 QT205|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,189|| align=right|1,78|| align=right|4,104||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61861)||2000 QA207|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,093|| align=right|14,35|| align=right|4,373||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61862)||2000 QA208|| align=right|15,0|| align=right|2,994|| align=right|0,122|| align=right|10,31|| align=right|5,180||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61863)||2000 QJ208|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|0,84|| align=right|3,777||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61864)||2000 QL208|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,066|| align=right|8,38|| align=right|5,322||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61865)||2000 QO210|| align=right|15,1|| align=right|2,886|| align=right|0,042|| align=right|2,77|| align=right|4,902||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61866)||2000 QE211|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,125|| align=right|1,18|| align=right|3,674||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61867)||2000 QQ211|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,026|| align=right|3,35|| align=right|4,289||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61868)||2000 QN212|| align=right|15,7|| align=right|2,894|| align=right|0,103|| align=right|1,87|| align=right|4,922||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61869)||2000 QO212|| align=right|15,9|| align=right|2,819|| align=right|0,070|| align=right|2,27|| align=right|4,732||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61870)||2000 QV212|| align=right|16,0|| align=right|2,746|| align=right|0,107|| align=right|3,35|| align=right|4,550||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61871)||2000 QE213|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,065|| align=right|4,99|| align=right|3,710||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61872)||2000 QH213|| align=right|14,8|| align=right|2,866|| align=right|0,054|| align=right|3,15|| align=right|4,852||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61873)||2000 QN213|| align=right|15,1|| align=right|2,861|| align=right|0,078|| align=right|5,99|| align=right|4,840||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61874)||2000 QX213|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|11,24|| align=right|5,441||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61875)||2000 QS214|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|3,48|| align=right|3,637||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61876)||2000 QN215|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,052|| align=right|2,38|| align=right|4,795||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61877)||2000 QU215|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,099|| align=right|2,89|| align=right|5,357||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61878)||2000 QD216|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,072|| align=right|9,82|| align=right|5,156||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61879)||2000 QQ216|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,035|| align=right|1,90|| align=right|5,034||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61880)||2000 QC217|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,107|| align=right|10,04|| align=right|5,405||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61881)||2000 QS217|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,124|| align=right|10,74|| align=right|5,625||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61882)||2000 QA218|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,035|| align=right|9,31|| align=right|5,175||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61883)||2000 QU218|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|7,74|| align=right|3,698||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61884)||2000 QJ219|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|1,96|| align=right|5,612||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61885)||2000 QN219|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,048|| align=right|2,71|| align=right|4,316||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61886)||2000 QV219|| align=right|16,4|| align=right|2,612|| align=right|0,193|| align=right|3,85|| align=right|4,221||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61887)||2000 QF220|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,136|| align=right|2,84|| align=right|4,302||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61888)||2000 QO220|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,033|| align=right|1,80|| align=right|4,325||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61889)||2000 QL221|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,175|| align=right|5,42|| align=right|3,615||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61890)||2000 QZ221|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,116|| align=right|7,99|| align=right|3,390||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61891)||2000 QO222|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,149|| align=right|10,10|| align=right|3,637||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61892)||2000 QQ222|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,158|| align=right|10,15|| align=right|3,681||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61893)||2000 QX222|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,116|| align=right|7,48|| align=right|3,696||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61894)||2000 QT224|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,050|| align=right|10,29|| align=right|4,048||MBA||26. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61895)||2000 QV224|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,046|| align=right|10,14|| align=right|4,170||MBA||26. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61896)||2000 QG227|| align=right|12,6|| align=right|5,151|| align=right|0,063|| align=right|6,25|| align=right|11,69||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61897)||2000 QY227|| align=right|17,0|| align=right|2,539|| align=right|0,146|| align=right|2,69|| align=right|4,044||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61898)||2000 QZ227|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,069|| align=right|6,45|| align=right|3,723||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61899)||2000 QN228|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,079|| align=right|2,80|| align=right|4,432||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61900)||2000 QQ228|| align=right|16,0|| align=right|2,696|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|4,425||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61901)||2000 QX228|| align=right|15,8|| align=right|2,637|| align=right|0,021|| align=right|1,64|| align=right|4,282||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61902)||2000 QH229|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,058|| align=right|10,23|| align=right|5,129||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61903)||2000 QA230|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,005|| align=right|6,86|| align=right|4,049||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61904)||2000 QD230|| align=right|15,9|| align=right|2,715|| align=right|0,086|| align=right|4,51|| align=right|4,474||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61905)||2000 QF230|| align=right|15,5|| align=right|2,767|| align=right|0,065|| align=right|10,56|| align=right|4,601||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61906)||2000 QJ230|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,021|| align=right|7,20|| align=right|4,639||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61907)||2000 QK230|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,082|| align=right|9,86|| align=right|5,271||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61908)||2000 QT230|| align=right|15,7|| align=right|2,895|| align=right|0,126|| align=right|2,50|| align=right|4,924||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61909)||2000 QR231|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,162|| align=right|4,65|| align=right|4,094||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61910)||2000 QW243|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,182|| align=right|8,12|| align=right|4,442||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61911)||2000 QP244|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|3,607||MBA||25. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(61912)||2000 QC247|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|9,01|| align=right|4,507||MBA||27. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(61913)||2000 QJ248|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,060|| align=right|1,64|| align=right|4,343||MBA||28. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(61914)||2000 RK|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,131|| align=right|14,28|| align=right|4,091||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61915)||2000 RO|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,093|| align=right|12,05|| align=right|5,369||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61916)||2000 RB1|| align=right|15,8|| align=right|2,481|| align=right|0,140|| align=right|4,92|| align=right|3,908||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61917)||2000 RH1|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|2,00|| align=right|3,662||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61918)||2000 RR1|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,116|| align=right|11,01|| align=right|4,468||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61919)||2000 RU1|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,153|| align=right|2,21|| align=right|3,645||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61920)||2000 RV1|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,174|| align=right|2,05|| align=right|3,779||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61921)||2000 RW1|| align=right|17,1|| align=right|2,245|| align=right|0,152|| align=right|4,81|| align=right|3,363||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61922)||2000 RA2|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,021|| align=right|8,86|| align=right|4,100||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61923)||2000 RF2|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|3,10|| align=right|3,414||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61924)||2000 RL2|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,152|| align=right|4,16|| align=right|5,705||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61925)||2000 RA3|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,056|| align=right|21,59|| align=right|5,545||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61926)||2000 RN3|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|9,54|| align=right|5,346||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61927)||2000 RZ3|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|8,62|| align=right|4,585||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61928)||2000 RP4|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,305|| align=right|13,24|| align=right|4,299||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61929)||2000 RB5|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,126|| align=right|5,87|| align=right|3,764||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61930)||2000 RP5|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,176|| align=right|14,10|| align=right|5,421||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61931)||2000 RS5|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,216|| align=right|2,66|| align=right|3,663||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61932)||2000 RN6|| align=right|16,9|| align=right|2,266|| align=right|0,184|| align=right|0,67|| align=right|3,410||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61933)||2000 RR6|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,197|| align=right|11,74|| align=right|4,658||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61934)||2000 RA7|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,250|| align=right|4,15|| align=right|3,630||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61935)||2000 RT7|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|5,692||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61936)||2000 RZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,255|| align=right|2,01|| align=right|4,074||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61937)||2000 RK9|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,288|| align=right|8,30|| align=right|4,378||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61938)||2000 RT9|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,092|| align=right|7,03|| align=right|3,732||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61939)||2000 RA11|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,166|| align=right|3,13|| align=right|4,226||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61940)||2000 RB11|| align=right|15,4|| align=right|2,962|| align=right|0,139|| align=right|3,40|| align=right|5,097||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61941)||2000 RE11|| align=right|15,6|| align=right|2,172|| align=right|0,042|| align=right|4,35|| align=right|3,201||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61942)||2000 RP12|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|5,71|| align=right|3,296||MBA||2. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(61943)||2000 RT12|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,149|| align=right|6,93|| align=right|3,622||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61944)||2000 RM13|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,178|| align=right|7,31|| align=right|3,717||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61945)||2000 RO13|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,097|| align=right|10,12|| align=right|5,134||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61946)||2000 RQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,139|| align=right|12,81|| align=right|4,164||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61947)||2000 RG14|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,085|| align=right|9,75|| align=right|5,133||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61948)||2000 RA15|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,170|| align=right|14,10|| align=right|5,605||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61949)||2000 RL16|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,144|| align=right|8,74|| align=right|3,788||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61950)||2000 RQ16|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,145|| align=right|11,28|| align=right|5,635||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61951)||2000 RE17|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,010|| align=right|12,47|| align=right|4,324||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61952)||2000 RG17|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,195|| align=right|12,20|| align=right|4,140||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61953)||2000 RK17|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,068|| align=right|8,56|| align=right|5,467||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61954)||2000 RB18|| align=right|15,5|| align=right|3,060|| align=right|0,048|| align=right|8,54|| align=right|5,353||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61955)||2000 RK18|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,078|| align=right|14,77|| align=right|4,222||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61956)||2000 RS18|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,226|| align=right|19,00|| align=right|3,778||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61957)||2000 RE19|| align=right|13,8|| align=right|3,179|| align=right|0,112|| align=right|16,97|| align=right|5,668||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61958)||2000 RR19|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,026|| align=right|8,88|| align=right|4,301||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61959)||2000 RS19|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,197|| align=right|12,89|| align=right|5,579||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61960)||2000 RV19|| align=right|13,8|| align=right|3,052|| align=right|0,122|| align=right|7,68|| align=right|5,332||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61961)||2000 RC20|| align=right|13,8|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,71|| align=right|5,190||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61962)||2000 RV20|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,076|| align=right|6,08|| align=right|3,839||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61963)||2000 RY20|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,045|| align=right|5,52|| align=right|4,579||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61964)||2000 RQ21|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,171|| align=right|7,19|| align=right|4,438||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61965)||2000 RS22|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|5,097||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61966)||2000 RU22|| align=right|16,2|| align=right|2,591|| align=right|0,231|| align=right|4,23|| align=right|4,170||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61967)||2000 RV23|| align=right|15,2|| align=right|2,811|| align=right|0,065|| align=right|4,90|| align=right|4,711||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61968)||2000 RW23|| align=right|16,5|| align=right|2,412|| align=right|0,251|| align=right|2,75|| align=right|3,746||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61969)||2000 RG24|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,156|| align=right|8,25|| align=right|4,101||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61970)||2000 RV24|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,036|| align=right|8,50|| align=right|5,328||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61971)||2000 RW24|| align=right|17,3|| align=right|2,228|| align=right|0,075|| align=right|7,10|| align=right|3,326||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61972)||2000 RB26|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,132|| align=right|5,92|| align=right|3,868||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61973)||2000 RY26|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,096|| align=right|8,65|| align=right|5,168||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61974)||2000 RC27|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,101|| align=right|8,58|| align=right|4,568||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61975)||2000 RJ27|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,019|| align=right|8,70|| align=right|5,170||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61976)||2000 RS27|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,257|| align=right|16,78|| align=right|4,079||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61977)||2000 RK28|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,224|| align=right|3,72|| align=right|3,695||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61978)||2000 RN28|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,046|| align=right|4,95|| align=right|4,466||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61979)||2000 RO28|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,175|| align=right|5,45|| align=right|3,503||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61980)||2000 RZ29|| align=right|14,3|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|6,91|| align=right|4,568||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61981)||2000 RB30|| align=right|13,8|| align=right|2,895|| align=right|0,072|| align=right|10,13|| align=right|4,924||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61982)||2000 RL30|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,096|| align=right|15,35|| align=right|5,512||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61983)||2000 RN30|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,073|| align=right|7,49|| align=right|4,222||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61984)||2000 RR30|| align=right|15,0|| align=right|3,139|| align=right|0,103|| align=right|12,50|| align=right|5,560||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61985)||2000 RW30|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,103|| align=right|8,07|| align=right|4,105||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61986)||2000 RY30|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,103|| align=right|5,93|| align=right|3,701||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61987)||2000 RD31|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,172|| align=right|8,30|| align=right|5,521||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61988)||2000 RN32|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,055|| align=right|10,17|| align=right|4,486||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61989)||2000 RP32|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,141|| align=right|12,79|| align=right|4,670||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61990)||2000 RG33|| align=right|14,6|| align=right|3,027|| align=right|0,149|| align=right|10,74|| align=right|5,265||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61991)||2000 RL33|| align=right|14,8|| align=right|2,453|| align=right|0,120|| align=right|4,12|| align=right|3,840||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61992)||2000 RN33|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,144|| align=right|8,77|| align=right|4,536||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61993)||2000 RR33|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,059|| align=right|4,77|| align=right|4,516||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61994)||2000 RT33|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|11,29|| align=right|4,416||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61995)||2000 RG34|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,138|| align=right|5,60|| align=right|3,630||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61996)||2000 RO34|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,136|| align=right|8,00|| align=right|4,007||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61997)||2000 RR34|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,228|| align=right|5,03|| align=right|4,025||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61998)||2000 RT34|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,033|| align=right|5,26|| align=right|3,926||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61999)||2000 RT35|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,115|| align=right|13,67|| align=right|4,347||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62000)||2000 RA36|| align=right|14,8|| align=right|3,170|| align=right|0,118|| align=right|10,97|| align=right|5,642||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek